Rubén González (1919-2003), un pianiste cubain ;
 Rubén González (1939-, un ancien footballeur uruguayen ;
 Rubén González (1962-), un lugeur argentin ;
 Rubén González Rocha (1982-), un footballeur espagnol.